Чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет 2008 года — турнир под эгидой ФИФА, проходивший в Новой Зеландии с 28 октября по 16 ноября 2008 года. Это был первый турнир в данной категории.

Города и стадионы 
Матчи проводились в четырёх городах Новой Зеландии, на четырёх стадионах:

Отобравшиеся команды

Результаты

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Трансляции 
Трансляции матчей были доступны в режиме онлайн на сайте FIFA.com, транслировались каналом Eurosport и местными телекомпаниями в разных странах.

Ссылки 
 Официальная страница на сайте ФИФА 
 Технический отчёт ФИФА

Чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет
2008 год в женском футболе
Спорт в Новой Зеландии в 2008 году
Международные соревнования по футболу в Новой Зеландии
Октябрь 2008 года
Ноябрь 2008 года
Чемпионаты мира в 2008 году
Чемпионаты мира в Новой Зеландии